Трек (от   — «след, курс, трасса»).

Спорт 
 Трек — спортивное сооружение:
 Велотрек — сооружение для велогонок.
 Мототрек — сооружение для мотогонок.

Музыка 
 Трек — звуковая дорожка с текстовым сопровождением.
 Саундтрек — музыкальное оформление аудиовизуального произведения.
 Trek — советская и русская хард-рок.группа из города Хабаровск, основанная в 1977 году.
 «Трек» — свердловская рок-группа 1980-х годов.
 «Трек I» (1980), «Трек II» (1981) и «Трек III» (1982) — студийные альбомы рок-группы «Трек».

Наука 
 Трек — след, оставляемый в среде движущейся заряженной частицей.

Топоним 
 Трек — село в Облученском районе Еврейской автономной области, входит в состав Бирского городского поселения.

Примечания